C18H23NO3 – formula molecolare della diidrocodeina
C18H23NO3 – formula molecolare della dobutamina
C18H23NO3 – formula molecolare della ractopamina
C18H23NO3 – formula molecolare della vasosuprina

Formule molecolari